Plaßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm Plaßmann (1818–1898), Abgeordneter
 Joseph Otto Plaßmann (1895–1964), Germanist, führender Kader des Ahnenerbe e. V. Heinrich Himmlers, siehe Joseph Otto Plassmann
 Thomas Plaßmann (* 1960), deutscher Cartoonist und Karikaturist

Siehe auch:
 Plassmann
 Sunder-Plassmann
 Blaßmann